Siward van Northumbria (1015 - 1055) Deens edelman.
Siward van Rochester (? - 1075) bisschop van Rochester.
Siward van Götaland (of Synardus) mythisch koning van Götaland.
Siward van Abingdon (? - 1048) abt van Abingdon en bisschop van St. Martin's (Canterbury).
Siward Barn (? - 1087) Angelsaksisch verzetsleider tegen Willem van Normandië.